Список правителей средневековых нубийских царств.

Цари блеммиев

Цари Нобатии

Цари Макурии

Цари Тунгула

Цари Алвы

Цари Дотаво

Литература 
 Derek A. Welsby, The Medieval Kingdoms of Nubia, The British Museum Press, London 2002, S. 259—261, ISBN 0-7141-1947-4 (Списки средневековых царей)

Списки правителей Африки
История Судана